Oksetanon se može odnositi na:

 2-Oksetanon, takođe poznat kao beta-Propiolakton
 3-Oksetanon